Termin beta-(1-pirazolil)alanin sintaza ima više značenja.

 B-pirazolilalanin sintaza, enzim
 Pirazolilalaninska sintaza, enzim